Cédric Barbosa (Aubenas, 6 de março de 1976) é um ex-futebolista francês que atuava no Évian Thonon Gaillard.

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em LFP

Naturais de Ardèche
Futebolistas da França
Futebolistas do Olympique d'Alès en Cévennes
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas da Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futebolistas do Thonon Évian Grand Genève Football Club